Sulcosticta är ett släkte av trollsländor. Sulcosticta ingår i familjen Platystictidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Sulcosticta